Фабіола Сулуага була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Татьяна Гарбін.

Патріція Вартуш виграла титул, у фіналі перемігши Татьяну Гарбін з рахунком 4–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas, одиночний розряд
2000